Genius & Soul: The 50th Anniversary Collection - box set amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1997 roku. Składa się on ze 102 utworów, wybranych z całej twórczości muzyka. Ukazują one ewolucję kariery Charlesa, od pioniera rhythm and bluesa, przez mainstreamowy pop, a następnie country pop, aż do soulowego klasyka.

Lista utworów 
Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Dysk 4

Dysk 5

Box sety Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1997